

Codici 
 FAT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Fresno Yosemite di Fresno (Stati Uniti d'America)
 fat – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua fanti

Informatica 
 File Allocation Table – un file system utilizzato da Microsoft

Musica 
 Fat – EP dei Descendents del 1981
 Fat – singolo di "Weird Al" Yankovic del 1988, dall'album Even Worse